Чемпионат Литвы по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 8 по 11 апреля 2021 года в городе Электренай.

В чемпионате принимали участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда «VORD» (Вильнюс, скип Виргиния Паулаускайте), победившая в финале команду «Kaunas Curling Club» (Каунас, скип Asta Vaičekonytė). Бронзовые медали завоевала команда «Slydis» (Вильнюс, скип Gaiva Valatkienė).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Литвы по кёрлингу среди мужчин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где команды, занявшие на групповом этапе третье и четвёртое место, играют в матче за итоговое 3-е место, а команды, занявшие на групповом этапе первое и второе место, играют за итоговое первое место в финальной серии «до двух побед» (то есть максимально в серии может быть 3 матча).

Все матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф в финальную серию за общее 1-е место
 команды, выходящие в плей-офф в матч за общее 3-е место

Плей-офф 

Матч за 3-е место. 11 апреля, 10:30

Финальная серия до двух побед

Матч 1. 10 апреля, 19:30

Счёт в серии «VORD — Kaunas CC»: 1:0

Матч 2. 11 апреля, 10:30

Счёт в серии «VORD — Kaunas CC»: 2:0

Третий матч не понадобился, так как команда VORD одержала две победы.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Литве в 2021 году
Чемпионаты Литвы по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Электренае
Апрель 2021 года